Grupp H i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 24 november och 2 december 2022. Gruppen består av Portugal, Ghana, Uruguay och Sydkorea. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal. Portugal och Uruguay är stora favoriter att gå vidare från gruppen.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp H.

Tabell

Matcher

Uruguay mot Sydkorea 

{{Resultat med trupp|id=URU-KOR
|nr       = 14
|bild     = URU-KOR 2022-11-24.svg
|datum    = 24 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 41663
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Federico Valverde
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Ghana 

{{Resultat med trupp|id=POR-GHA
|nr       = 15
|bild     = POR-GHA 2022-11-24.svg
|datum    = 24 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Cristiano Ronaldo João Félix Rafael Leão 
|mål2     =  André Ayew Osman Bukari
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 42662
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Ghana 

{{Resultat med trupp|id=KOR-GHA
|nr       = 30
|bild     = KOR-GHA 2022-11-28.svg
|datum    = 28 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Cho Gue-sung 
|mål2     =  Mohammed Salisu Mohammed Kudus
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 43983
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mohammed Kudus
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Uruguay 

{{Resultat med trupp|id=POR-URU
|nr       = 32
|bild     = POR-URU 2022-11-28.svg
|datum    = 28 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = Bruno Fernandes 
|mål2     = 
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88668
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Bruno Fernandes
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Ghana mot Uruguay 

{{Resultat med trupp|id=GHA-URU
|nr       = 45
|bild     = GHA-URU 2022-12-02.svg
|datum    = 2 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Giorgian De Arrascaeta
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 43443
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Giorgian de Arrascaeta
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=KOR-POR
|nr       = 46
|bild     = KOR-POR 2022-12-02.svg
|datum    = 2 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Kim Young-Gwon Hwang Hee-chan 
|mål2     =  Ricardo Horta
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 44097
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Hwang Hee-chan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala resultat och vid inbördes möte är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022